Ouï peut désigner:
 L’Ouï (Уй), une rivière de Russie et du Kazakhstan, affluent gauche de la Tobol.
 L’Ouï (Уй), une rivière de Russie, affluent droit de l’Irtych.
 Ouï, album de la chanteuse et musicienne Camille (2017).